Spodek () este un complex sportiv multifuncțional din Katowice, Polonia, deschis în 1971 pe str. Korfantego 35, sub numele Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach (Arena Voievodului de Demonstrații și Sport din Katowice), nume sub care e cunoscută în literatura tehnică/arhitecturală poloneză, și sub care oficial a funcționat până în 1997.

Note

Legături externe

 (in Polish)
Aerial view of the complex and depictions and descriptions of its interior 

Clădiri și structuri din Polonia
Stadioane din Polonia